Girma ist der Familienname folgender Personen:

 Adane Girma (* 1985), äthiopischer Fußballspieler
 Alula Girma (* 1993), äthiopischer Fußballspieler
 Aschalew Girma (* 1991), äthiopischer Fußballspieler
 Ashenafi Girma (* 1982), äthiopischer Fußballspieler
 Behailku Girma, äthiopischer Fußballspieler
 Desta Girma (* 1987), äthiopische Marathonläuferin
 Ermias Girma (* 2005), äthiopischer Leichtathlet
 Lamecha Girma (* 2000), äthiopischer Leichtathlet
 Robekl Girma (* 1994), äthiopischer Fußballspieler
 Woynishet Girma (* 1986), äthiopische Marathonläuferin